Чели́к () — турецкая фамилия.

Персоналии 
 Челик, Ахмет — турецкий кёрлингист и тренер.
 Челик, Мерван (род. 1990) — шведский футболист курдского происхождения, нападающий.
 Челик, Ойкю (род. 1987) — турецкая актриса.
 Челик, Омер (род. 1968) — турецкий политик, министр культуры в 2013—2015 годах.
 Челик, Орал (род. 1959) — турецкий ультраправый террорист, боевик Бозкурт.
 Челик, Селахаттин (род. 1957) — турецкий революционер курдского происхождения, член Рабочей партии Курдистана.

Спортивные клубы 
 «Челик» — боснийский футбольный клуб из города Зеница.
 «Челик» — черногорский футбольный клуб из города Никшич.

Прочее 
 Баш-Челик — отрицательный персонаж сербского фольклора.
 Че́лик — разговорное название города Челябинска.

См. также